Stine van der Gaag (1887-1929), actrice
Jacob van der Gaag (1905-1988), verzetsstrijder en diplomaat
Lotti van der Gaag (1923-1999), Nederlandse beeldhouwer en schilder
Hein van der Gaag (1937), musicus
Rutger Jan van der Gaag (1950), psychiater en hoogleraar
Mitchell van der Gaag (1971), ex-voetballer en voetbaltrainer
Laantje van Van der Gaag, een laantje bij Delft dat een opmerkelijke rol speelde in de Nederlandse spoorweggeschiedenis

Zie ook
Gaag (doorverwijspagina naar enkele geografische locaties)